FK Šiauliai este un club de fotbal lituanian din orașul Šiauliai.

Participări în campionatele lituaniene

Antrenori
 Vytautas Jančiauskas (2004–05)
 Saulius Vertelis (2006)
 Darius Magdišauskas (2006)
 Rytis Tavoras (2008)
 Fabio Lopez (2008)
 Deivis Kančelskis (2009)
 Valdas Ivanauskas (2010)
 Saulius Širmelis (Jan 2011–11)
 Deivis Kančelskis (2011–2013)
  Gediminas Jarmalavičius (2014–2015)
   Tomas Ražanauskas (Jan 2015-July 2015)
  Deivis Kančelskis (2015-2016)

Referințe

Legături externe
FK Šiauliai  la weltfussballarchiv

Šiauliai